Rockligan er et kassettebånd af den svenske musikeren og komponisten Errol Norstedt fra 1996.

Kassetten indeholder mange sange fra tidligere kassetter, nogle af dem med forskellige tekster end tidligere. 

I sketchen "Sven Erik Wrede" synger han lidt af teksten til "När Man Drömmer Sina Drömmar" fra kassetten Radio Abonnerad. 

Sangen Jag Älskar Dig har en musikvideo der er inkluderet i VHS-filmen Privat Pirat. 

"Full Gas Till Kristianstad" har den samme melodie som "Kör Igång" fra kassetten Rätt Sorts Råckenråll. 

"Rock Rampage" agerer baggrundsmusik til "Inte Mina Minor" fra kassetten Scanaway.

Spor 
Alle sange skrevet og komponeret af Errol Norstedt, undtagen hvor noteret.

Referencer 
Eddie Meduza-album
Album fra 1996

Eksterne henvisninger 

Rockligan på Spotify, hentet d. 25 marts 2022
Rockligan på Youtube, hentet d. 25 marts 2022
Eddies Himmel på Luftkaffe.se, hentet d. 3 februar 2021